Área micropolitana de Sterling podría referirse a:

 Área micropolitana de Sterling (Colorado)
 Área micropolitana de Sterling (Illinois)